Hans Reusch kan henvise til:

 Hans Reusch (digter) (1943-2011), en dansk digter
 Hans Reusch (geolog) (1852–1922), en norsk geolog
 Hans Leganger Reusch (1800-1854), en norsk maler, far til geologen Hans Reusch

Se også 
 Hans Ruesch, en schweizisk motorsportskører, forfatter og dyrerettighedsforkæmper